Śluza Miejska w Bydgoszczy
 Śluza Miejska we Wrocławiu